Miejscowości w USA:
 Sanders – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Apache
 Sanders – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Carroll
Gminy w USA:
 Sanders (ang. Sanders Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pennington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Sanders (ang. Sanders County) – w stanie Montana
Osoby:
 Bernie Sanders – polityk amerykański
 Corrie Sanders – bokser południowoafrykański